Vargsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vargsjön, Värmland, sjö i Säffle kommun,  (70,8 ha)
Vargsjön, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (18,2 ha)
Vargsjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (8,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn